SM U-20 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej
 SM U-20 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-20

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich